Lack steht für:
 Lack, ein Beschichtungswerkstoff
 Lack, PVC-beschichteter Stoff; siehe Lack und Leder
 Lack (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Bayern
 Lack (Grenze), alter Ausdruck für eine Grenzmarkierung 

Łąck steht für:
 Łąck, polnisches Dorf

Lack ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Lack (* 1924), Schweizer Eishockeyspieler
 Antonio Attolini Lack (1931–2012), mexikanischer Architekt
 Christiane Lack (* 1939), französische Filmeditorin
 David Lack (1910–1973), englischer Biologe und Ornithologe
 Elizabeth Lack (1916–2015), englische Ornithologin
 Hans Walter Lack (* 1949), österreichischer Botaniker, Professor in Berlin
 Peter Lack (* 1971), deutscher Radiomoderator, Musiker und DJ
 Rachel Lack (* 1994), australische Softballspielerin
 Saskja Lack (* 2000), Schweizer Freestyle-Skierin
 Simon Lack (1805–1872), Schweizer Politiker und Richter
 Théodore Lack (1846–1921), französischer Pianist und Komponist
 Wolfgang Lack (* 1954), deutscher Pianist und Komponist

Siehe auch: